Равнина може да се отнася за:

 Равнина, географско понятие;
 Равнина, математическо понятие.